Edgard Gunzig (né entre 1936 et 1938), un physicien belge ;
 son fils, Thomas Gunzig (1970 -), un écrivain belge.